Брэнн (Бранн; ) — ирландская фамилия. Известные носители:

 Брэнн, Питер (род. 1951) — кришнаитский гуру.
 Брэнн, Крис — американский продюсер электронной музыки.
 Брэнн, Мэтт (род. 1980) — канадский музыкант.

См. также 
 Бранн (значения)